Little Darby Creek ist:

 Little Darby Creek (Franklin County, Ohio) 
 Little Darby Creek (Logan County, Ohio) 
 Little Darby Creek (Delaware County, Pennsylvania)